Суперкубок Туреччини з футболу 1997 — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 травня 1997 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини клубом «Коджаеліспор».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt 

1997
Туреччина
1997 у турецькому спорті